Khoi ist:
 eine alternative Bezeichnung der Khoikhoi

Khoi ist der Familienname folgender Personen:
 Esmail Khoi (1938–2021), iranischer Dichter
 Sadegh Ali Akbarzadeh Khoi (* 1932), iranischer Boxer

KHOI ist:
 das Rufzeichen der US-Radiostation KHOI

Siehe auch:
 Koi (Begriffsklärung)